Yalova steht für:

 Yalova, Hauptstadt der Provinz Yalova, Türkei
 Yalova (Provinz), Provinz in der Türkei

Yalova ist der Familienname folgender Personen:

 Melike İpek Yalova (* 1984), türkische Schauspielerin